Szapolyai János magyar király
I. „Földnélküli” János angol király
I. János bizánci császár
I. János kasztíliai király (1358 – 1390)
I. (Vadász) János (1350–1396) aragóniai király
I. János konstantinápolyi latin császár és jeruzsálemi király
I. János pápa
I. János portugál király
I. János trapezunti császár
I. János híjari báró (1384 (körül)–1454 után)
I. János ciprusi király
I. János lengyel király
I. János trapezunti császár
I. János montferrati őrgróf
I. János hainaut-i gróf
I. János svéd király